Karen Young – scrittrice di romanzi statunitense
Karen Young – attrice statunitense
Karen Young – cantante statunitense